Умёт — постоялый двор, хутор в степи. Название ряда населённых пунктов и железнодорожных станций.

Станции 
 Умёт — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги.
 Умёт-Камышинский — станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги.

Населённые пункты 
 Умёт — село в Камышинском районе Волгоградской области.
 Умёт — посёлок городского типа в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Умёт — деревня в Вадинском районе Пензенской области.
 Умёт — село в Аткарском районе Саратовской области.
 Умёт — посёлок городского типа в Умётском районе Тамбовской области.
 Дубовый Умёт — село в Волжском районе Самарской области.
 Песчаный Умет — село в Саратовском районе Саратовской области.

Источники